Stati Uniti d'America
 Holcomb – città della contea di Finney, Kansas
 Holcomb – comunità non incorporata e census-designated place della contea di Grenada, Mississippi
 Holcomb – città della contea di Dunklin, Missouri